John Mackenzie peut désigner :
 John Mackenzie (1835-1899), missionnaire et explorateur ;
 John Mackenzie (1925-2017), footballeur écossais ;
 John Mackenzie (1932-2011), réalisateur de télévision et de cinéma britannique ;
  (1839-1901), homme politique du  de Nouvelle-Zélande.